El terme "Model Atòmic" es refereix a qualsevol representació de l'estructura interna d'un àtom que pot derivar a diversos models:
  Model atòmic de Bohr , és un model quantitzat de l'àtom proposat pel físic Bohr en l'any de 1913.
  Model atòmic de Thomson , és una teoria de l'estructura de l'àtom creada per Joseph John Thomson.
  Model atòmic de Rutherford , és una teoria de la composició interna de l'àtom desenvolupada pel químic i físic britànic Ernest Rutherford.
  Model atòmic de Sommerfeld , és un model de l'estructura atòmica feta per Arnold Sommerfeld.
  Model atòmic de John Dalton , va ser un model sorgit en el context de la química sent el primer amb bases científiques.
  Model atòmic de Schrödinger , és un model quàntic no relativista que es basa en la solució de l'equació de Schrödinger.